13 може означати:

 Число 13
 13 рік до нашої ери
 13 рік нашої ери
 13 століття до нашої ери
 13 століття нашої ери
 13 тисячоліття до нашої ери
 13 тисячоліття нашої ери

 13 (альбом Die Arzte)
 13 (альбом Black Sabbath)

 «Тринадцять» — назва кількох фільмів:
 Тринадцять (фільм, 1936) — фільм Михайла Ромма, СРСР.
 Тринадцять (фільм, 2003) — фільм Кетрін Хардвік, США.
 Тринадцять (фільм, 2005) / 13 Tzameti — фільм Гели Баблуані, Франція.
 13 (фільм) — фільм Гели Баблуані, США.

  Тринадцята — персонаж

Див. також 
13 (альбом)